Ройтте () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  7 08 28.

Население

Достопримечательности 
 Замок Эренберг

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля
Окружные центры Тироля